Pentaour est un nom de l'Égypte antique porté entre autres par :

 Pentaour, auteur du poème de Pentaour chantant la campagne de Ramsès  et la bataille de Qadesh ;
 Pentaour, fils de Ramsès  et de la reine Tiyi.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité